AC-4 steht für:
 Comte AC-4, einmotoriges Flugzeug von Alfred Comte
 USS Cyclops (AC-4), ein Kohleschiff der US-Marine

Siehe auch:
 AC4, eine ehemalige schwedische Hardcore-Punk-Band

AC4